Суш:

 Суш (Польша) — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Илавский повят.
 Суш (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Илавский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Суш — село, Пий-Хемский кожуун, Тыва, Россия
 Сумон Суш, Сумон Сушский — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Пий-Хемском кожууне Тывы.
 Суш (Швейцария) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Суш, Жан-Пьер (1927—2020) — французский гребец.